Refractar () termenul dacă se referă la materiale (material refractar) , înseamnă cel care rezistă la temperaturi înalte fără a-și schimba structura, compoziția și caracterele.  Cărămidă refractară este o cărămidă fabricată dintr-un material special, rezistentă la temperaturi înalte, folosită la căptușirea focarelor de la cuptoarele industriale, de la cazanele de încălzire centrală, de la locomotive. Dacă termenul se referă la oameni, sau caractere, înseamnă  cel care se împotrivește la ceva, care opune rezistență, care nu este receptiv la ceva, om nesupus, îndărătnic, încăpățânat, recalcitrant, lipsit de receptivitate, care opune rezistență influențelor străine.

Articole despre adjective